Алексей Анатольевич Гречаник (род. 25 марта 1939; Москва, СССР) — советский космонавт и инженер.

Биография

Воинская служба 
С 1958 по январь 1962 года служил в Советской Армии рядовым в должности слесаря по обслуживанию самолетов МиГ-15 и МиГ-17, в городе Гудаута в Абхазии.

Образование 
В 1956 году окончил среднюю школу № 36 в Москве, а в 1963 году первый курс Всесоюзного заочного машиностроительного института (ВЗМИ), вечернее отделение, факультет «Самолетостроение». В 1968 году окончил Московский авиационно-технологический институт (МАТИ), вечернее отделение, факультет «Летательные аппараты».

Профессиональная деятельность 
В 1956—1958 годах работал клепальщиком завода имени М. В. Хруничева (ЗиХ). В 1962—1965 годах был слесарем на ЗиХ, с 1965—1968 годах работал там инженером-технологом. С 1968 года работал старшим инженером Филевского филиала ЦКБМ, а с марта 1971 года стал старшим инженером-конструктором ЦКБМ в Реутово.
В апреле 1987 года был назначен начальником сектора НПО машиностроения.
В 1990 году стал заместителем директора выставочного комплекса «Наука» Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР.

Космическая подготовка 
25 февраля 1971 года получил допуск ГМК к спецподготовке. Первый раз представлялся на ГМВК 27 марта 1973 года, но не был утвержден. Был отобран в группу космонавтов решением ГМВК 1 декабря 1978 года.
     
Проходил испытания на невесомость по программе «Алмаз» на борту ЛЛ Ту-104, а затем ЛЛ Ил-76К (проводилась отработка перехода из ВА в ФГБ и обратно, аварийное покидание станции, одевание скафандров, открытие люка-лаза, замена ложементов кресел в ВА).

Классность 
Имеет 2-й разряд по парашютному спорту (290 прыжков), 3-й разряд по самолетному спорту (Як-I8A, налет 42 часа), 2-й разряд по велосипедному спорту, 3-й разряд по волейболу и баскетболу.

Ссылки 
Биография на astronaut.ru

Инженеры СССР
Сотрудники ОКБ-52 — ЦКБМ — НПО машиностроения